Grantsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Grantsville (Maryland)
Grantsville (Utah)
Grantsville (West Virginia)